Cuchilla ist der Name von:
 Cuchilla Alta Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Colorado
 Cuchilla Alta, eine Ortschaft in Uruguay
 Cuchilla de Belén, eine Hügelkette in Uruguay
 Cuchilla de Cerro Largo, eine Hügelkette in Uruguay
 Cuchilla de Dionisio, eine Hügelkette in Uruguay
 Cuchilla del Fuego, eine Ortschaft in Uruguay
 Cuchilla de Guaviyú, eine Ortschaft in Uruguay
 Cuchilla de Haedo, eine Hügelkette in Uruguay
 Cuchilla de las Pavas (Artigas), eine Hügelkette in Uruguay
 Cuchilla de las Pavas (Treinta y Tres), eine Hügelkette in Uruguay
 Cuchilla de Mangrullo, eine Hügelkette in Uruguay
 Cuchilla de Salto, eine Hügelkette in Uruguay
 Cuchilla del Cordobés, eine Hügelkette in Uruguay
 Cuchilla del Daymán, eine Hügelkette in Uruguay
 Cuchilla Grande Inferior, eine Hügelkette in Uruguay
 Cuchilla Grande, eine Hügelkette in Uruguay
 Cuchilla Negra, eine Hügelkette in Uruguay
 Cuchilla Riachuelo, eine Hügelkette in Uruguay
 Cuchilla Yacaré Cururú, eine Hügelkette in Uruguay